Leibholz steht für:
 seitlicher Abschluss der Decksbeplankung, siehe Deck (Schiffbau) #Holzdecks

Leibholz ist der Familienname folgender Personen:
 Gerhard Leibholz (1901–1982), deutscher Jurist
 Sabine Leibholz (1906–1999), deutsche Autorin und Zwillingsschwester Dietrich Bonhoeffers
 Siegfried Leibholz (1925–2005), deutscher Geheimdienstoffizier und Generalmajor des MfS